Серо Ардиља има више значења:

 Серо Ардиља (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Ардиља (Сан Хуан Баутиста Тлакоазинтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику